ENPP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 863 амінокислот, а молекулярна маса — 98 994.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів, хемотаксис, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки